La saison 2002-2003 de la JSM Béjaia, club de football algérien, voit l'équipe évoluer en Division 1 pour la  fois et aussi en coupe d'Algérie.

Matchs de championnat

Classement final

Matchs de coupe

Effectif professionnel

Notes et références

Liens externes 
 Official Site

Béjaïa
2002-2003
Football en Algérie en 2002
Football en Algérie en 2003